Az 1989–1990-es magyar férfi kézilabda-bajnokság a harminckilencedik kézilabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Pemü SE és a Bp. Honvéd egyesült Pemü-Honvéd SE néven.

A Dunaújvárosi Kohász új neve Dunaferr SE lett.

A bajnokság közben a III. ker. TTVE és a Ferencvárosi TC egyesült III. ker. TTVE-Ferencvárosi TC néven, ezért 13 csapat fejezte be a bajnokságot.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1990
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1989
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag